Чигиринское водохранилище — топоним:

 Чигиринское водохранилище — водохранилище на реке Амур, Россия.
 Чигиринское водохранилище — водохранилище на реке Друть, Белоруссия.